DZN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Žezkazgan (Kazakistan)